Amphoe Huai Yot (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Norden der Provinz Trang. Die Provinz Trang liegt im Westen der Südregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Landkreise und Gebiete sind (von Norden im Uhrzeigersinn): Amphoe Ratsada der Provinz Trang, Amphoe Thung Song der Provinz Nakhon Si Thammarat, die Amphoe Pa Phayom und Si Banphot der Provinz Phatthalung, die Amphoe Mueang Trang und Wang Wiset wiederum in Trang sowie Amphoe Bang Khan wieder in Provinz Nakhon Si Thammarat.

Geschichte 
Huai Yot hieß ursprünglich Khao Khao (Thai: ). Seinen heutigen Namen bekam es 1939.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Huai Yot ist in 16 Unterbezirke (Tambon) eingeteilt, welche weiter in 133 Dorfgemeinschaften (Muban) unterteilt sind.

Hinweis: Die fehlenden Geocodes beziehen sich auf die Tambon, aus denen heute Amphoe Ratsada besteht.

Lokalverwaltung 
Es gibt fünf Kleinstädte (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Huai Yot () besteht aus Teilen der Tambon Huai Yot und Khao Pun,
 Na Wong () besteht aus Teilen der Tambon Na Wong, Bang Kung und Wang Khiri,
 Lam Phu Ra () besteht aus Teilen des Tambon Lam Phu Ra,
 Tha Ngio () besteht aus dem ganzen Tambon Tha Ngio,
 Huai Nang () besteht aus dem ganzen Tambon Huai Nang.

Außerdem gibt es 14 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO) für die Tambon oder die Teile von Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Huai Yot von amphoe.com (in Thai)

Huai Yot